Kastelvekio ima više značenja:
 Kastelvekio (Bolcano)
 Kastelvekio (Kjeti)
 Kastelvekio (Firenca)
 Kastelvekio (L'Akvila)
 Kastelvekio (Modena)
 Kastelvekio (Peruđa)
 Kastelvekio (Pezaro i Urbino)
 Kastelvekio (Pjačenca)
 Kastelvekio (Pistoja)
 Kastelvekio (Ređo Emilija)
 Kastelvekio (Terni)
 Kastelvekio (Vičenca)